Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей — выставки достижений советских радиолюбителей, проводившиеся сначала заочно (с 1935 года), а потом и очно, в Советском Союзе. Организовывались под руководством и при участии Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Периодически проводимые Всесоюзные выставки показывали, что радиолюбители-конструкторы не только шли в ногу с развитием промышленной радиоэлектроники, но и порой опережали соответствующие научные организации. Разработки радиолюбителей демонстрировались практически по всем известным направлениям применения радиоэлектроники. Многие конструкции приборов и устройств, созданные радиолюбителями, внедрялись в производство, рационализаторские идеи давали солидную экономию государственных средств на предприятиях.
Эти выставки являлись хорошей школой передового опыта конструирования, давали пищу для работы в течение нескольких лет не только отдельным конструкторам, но и целым коллективам.

Одним из значительных направлений в радиоконструировании была радиоспортивная аппаратура и антенные устройства (например, создателем первой в нашей стране любительской коротковолновой радиостанции был старейший радиолюбитель Федор Иванович Лбов). Этим направлением занимались в основном сами радиоспортсмены, к которым относятся коротковолновики, «укависты», «охотники на лис», радиомногоборцы. Спортивный отдел на радиовыставках всегда был популярен и остро необходим, так как радиоспортивной аппаратуры советская промышленность выпускала очень мало.

Организация 
Всесоюзную выставку предваряли республиканские и зональные выставки, где отбирались экспонаты для всесоюзной.

Обзоры выставок публиковались в журнале «Радио», описания наиболее интересных экспонатов издавались в виде сборников.

История 
В 1935 году по инициативе журнала «Радиофронт» была организована заочная радиовыставка, которая впоследствии стала ежегодной.

12 мая 1936 — редакцией журнала «Радиофронт» проведён 2-й Всесоюзный слёт лучших радиолюбителей-конструкторов, посвященный 15-летию радиолюбительства в СССР. На выставке были показаны первые любительские телевизоры. 

В том же году была проведена и Всесоюзная телевизионная конференция, посвященная Всесоюзной заочной радиовыставке. Конференцию наблюдали по телевизорам свыше 2000 радиолюбителей.

10 мая 1947 — в ЦРК СССР открылась выставка лучших экспонатов 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки. В дальнейшем такой комплекс выставочных мероприятий стал называться «Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов»
 1953 — 11-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ.
 1955 — В мае в Ленинграде проведена 12-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов, участвовали 96 радиоклубов с 1380 экспонатами.
 1956 — 13-я Всесоюзная выставка в Киеве. Неожиданно очень высокая активность радиолюбителей-конструкторов на этой выставке, которой предшествовали проведенные свыше 100 выставок в регионах СССР на которых демонстрировалось 12 000 конструкций.
 1957 — 14-я Всесоюзная выставка в Москве.
 1959 — 16-я Всесоюзная выставка в Москве.
 1961 — 17-я Всесоюзная выставка. Активность радиолюбителей-конструкторов возросла ещё более — в технических конкурсах участвовали уже 15 000 конструкций от 140 выставок в регионах. Это, пожалуй, самые высокие показатели — позже количество конструкций представленных на местные выставки будет уменьшаться в пользу их целенаправленности и качества. В эти годы показатели внедрения радиолюбительских разработок в радиопромышленность были как никогда высоки. Одна только секция Ленинградского радиоклуба в 1958 году разработала и внедрила 250 электронных приборов. Пример публикации по итогам 17-радиовыставки можно посмотреть в статье Ю. Ольховатова в журнале "Радио" 1962 г., номер 3.  
 1962 — 18-я Всесоюзная выставка проходила с 4 по 18 мая в Москве.
 1963 — 19-я Всесоюзная выставка. Демонстрировалось 442 конструкции, отобранные из 13 000 экспонатов с региональных выставок.
 1965 — 21-я Всесоюзная выставка.
 1967 — 22-я Всесоюзная выставка, проходила с 14 по 31 мая в Москве.
 1971 — 25-я Всесоюзная выставка. Первая премия по разделу звукозаписывающей аппаратуры присуждена магнитофону «Селигер-2» с системой внешнего подмагничивания, конструктор В. В. Колосов.
 1973 — 26-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР, в Политехническом музее. Демонстрировалось 210 экспонатов. Главный приз получили Е. Е. Хархардин и В. М. Маслов, за установку по отбраковке полупроводниковых диодов.
 1975 — 27-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР. 700 экспонатов.
 1977 — 28-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР. Проводилась на ВДНХ.
 1979 — 29-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР. Представлено 682 экспоната.
 1981 — 30-я Всесоюзная выставка, проходила в Москве на ВДНХ.
 1987 — 33-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР. Первая премия — Д. Темиразов и А. Соколов из Кишинёва, за компьютер «Вектор-06Ц».
 1989 — 34-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР. Первая премия — Анваре Кревицс из Латвии, за цифроаналоговый синтезатор АК-4 с микропроцессорным управлением.
 1991 — 35-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов, проводилась на ВДНХ, представлено 200 экспонатов, участвовали радиолюбители из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и Узбекистана.

См. также 
 Всемирный день радиолюбителя
 Трансивер UW3DI
 Медали ВДНХ
 Золотая медаль ВДНХ

Литература 
 Включайтесь в заочную радиовыставку. // «Радиофронт», 1935, № 4, с. 9
 Замечательный итог. // «Радиофронт», 1935, № 17-18, с. 2-3
 Третья заочная радиовыставка. // «Радиофронт», 1937, № 9, с. 11
 Короткие волны на 2-й заочной. // «Радиофронт», 1937, № 9, с. 52-56
 Лучшие конструкции 12-й радиовыставки. Сборник / ред. А. А. Васильев, В. В. Енютин. — М.: ДОСААФ, 1957
 Лучшие конструкции 14-й и 15-й выставок творчества радиолюбителей. Сборник / сост. А. Г. Дольник. — М.: ДОСААФ, 1959
 Лучшие конструкции 17-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / ред.-сост. А. Г. Дольник. — М.: ДОСААФ, 1963
 Лучшие конструкции 18-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / ред.-сост. А. Г. Дольник. — М.: ДОСААФ, 1965
 Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / сост. А. Г. Дольник. — М.: ДОСААФ, 1973
 Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / сост. И. В. Казанский. — М.: ДОСААФ, 1975
 Лучшие конструкции 26-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / сост. Э. П. Борноволоков. — М.: ДОСААФ, 1975
 Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1977
 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981

Примечания

Ссылки 
 ПИОНЕРЫ РАДИО

Радиолюбительские конструкции
Радиолюбительство
Выставки СССР